Potosí – departament w południowo-zachodniej Boliwii. Zajmuje powierzchnię 133 985 km². W 2012 roku liczył 828 093 mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosiła 7,0 mieszk./km². Stolicą departamentu jest Potosí. Dzieli się na 16 prowincji. Teren jest głównie górzysty i jałowy z rozległym płaskowyżem na zachodzie. Znajduje się tu Salar de Uyuni – największe solnisko na świecie.

Demografia 
W 2012 roku populacja departamentu liczyła 828 093 mieszkańców. W porównaniu z 2001 rokiem rosła ona średnio o 1,37% rocznie.

Miasta departamentu 
Tabela przedstawie główne miasta departamentu:

Podział na prowincje 
Tabela przedstawia populację poszczególnych prowincji departamentu Potosí w 2001 roku, z wyróżnieniem mężczyzn i kobiet. 

Źródło: INE

Przypisy 

 
Departamenty w Boliwii